

Осовці — село, Берестейська область, Березівський район, Нарутовицька сільська рада.
 Осовці — село, Берестейська область, Дорогичинський район, Осовецька сільська рада.
 Осовці — село, Берестейська область, Кобринський район, Остромицька сільська рада.
 Осовці — село, Берестейська область, Столинський район, Видиборська сільська рада.